Сои:
 Сои — река в России

Аббревиатура
 СОИ — Стратегическая оборонная инициатива

См. также 
 Соя — род растений